Кла̀дня (праслав. klasti – „полагам“) – складиране на снопи във форма с правоъгълна основа. Стените са леко наклонени нагоре и завършват заострено във форма на стрехи по дължината. Ако основата ѝ е квадратна, общата форма е обикновена пирамида. При конусовидно складиране, когато основата е кръгла, кла̀днята се нарича купѐн или купа̀.

Източници 

Земеделие